

Toponymes 
 Une sloboda était anciennement une colonie d'implantation dans un pays slave. Le mot désigne actuellement divers groupements d'habitations, le plus souvent un village ou un quartier.
 « Sloboda » fait partie du nom de très nombreux villages slaves, comme le village ukrainien Trisvetskaya Sloboda.
 C'est une ancienne région d'Ukraine qui subsiste par exemple dans le parc national de l'Ukraine slobodienne.

Patronymes 
 Alexandre Sloboda (1973 -) joueur franco-brésilien de volley-ball
 John Sloboda, psychologue cognitivsite britannique. Voir l'article anglophone :en:John Sloboda
 Rudolf Sloboda (1938-1995), écrivain slovaque

Divers 
 FK Sloboda Užice, club de football serbe
 FK Sloboda Tuzla, club de football bosnien
 Sloboda est le nom de la marque de sauce mayonnaise la plus répandue en Russie, à base d'huile d'olive.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme